Олексюк — українське прізвище.

 Григорій Олексюк — сучасний український художник-монументаліст;
 Олексюк Ігор Петрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Олексюк Максим Вікторович (1995—2019) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мирослав Олексюк — український вчений, філософ;
 Олег Олексюк — український письменник, поет, прозаїк, пісняр, громадський діяч;
 Олексюк Олександр Степанович (* 1959) — заслужений діяч мистецтв України
 Степан Олексюк (більш відомий за псевдонімом Тудор) — український письменник, публіцист і політичний діяч у Галичині, філософ, доктор філософії;
 Тиміш Олексюк.
 Олексюк Юрій Сергійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Алексюк

Примітки 

Українські прізвища